Family Jewels — DVD-сборник рок-группы AC/DC. Два из трёх дисков Family Jewels были выпущены 28 марта 2005 года. Первый посвящён эпохе Бона Скотта, начиная от первого выступления группы на телевидении в 1975-м и заканчивая выступлением, снятым за десять дней до смерти Скотта в 1980-м. Второй содержит материалы эпохи Брайана Джонсона, это видеоклипы и живые выступления с 1980 по 1991 включительно.

10 ноября 2009 года в рамках сборника Backtracks вышел третий диск. Материалы его начинаются с 1993 года песней «Big Gun» и заканчиваются в 2009-м клипами со студийного альбома AC/DC Black Ice. Кроме того, третий диск включает альтернативные варианты некоторых видео до 1993 года, как с Брайаном Джонсоном, так и с Боном Скоттом.

Список композиций

Диск 3

Позиции в чартах и сертификация

Примечания

Литература

Ссылки 
 AC/DC Family Jewels

Альбомы AC/DC
Музыкальные видео по алфавиту
Сборники 2005 года
Сборники 2009 года
Сборники на английском языке